El Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) és una línia de crèdit creada pel govern espanyol al juliol del 2012 amb el context de la crisi econòmica. Està concebuda perquè l'Estat deixi diners a les comunitats autonòmiques en forma de préstecs, i que aquestes no hagin de finançar el seu deute als mercats. Està dirigit pràcticament per l'Institut de Crèdit Oficial, que és competència del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, actualment presidit per la ministra Nadia Calviño. Encara que cada Comunitat Autònoma té unes condicions pròpies a cada préstec, tenen l'obligació de dedicar el préstec principalment amb pagar el deute que tinguin amb bancs o entitats financeres.

2012 
 La Generalitat Valenciana va ser la primera a agafar-se al Fons al 20 de juliol, quan el Govern d'Espanya li facilità 4.500 milions de € (encara que al seu inici, el rescat constava de 3.500 milions, el 30 d'agost, la Generalitat augmentà la petició mil milions més).

 Múrcia el 23 de juliol, agafant-se a una ajuda de 300 milions de €, però augmentant-la el 28 de setembre als 527 milions de €.

 Catalunya el 28 d'agost amb un rescat amb valor de 5.023 milions de € (encara que l'11 d'octubre aquesta comunitat autònoma va demanar 410 milions de € més, que sumats a l'ajuda inicial varen resultar 5.433 milions de €, però el 31 d'octubre, el Govern la rebaixà als 5.370 milions de €.

 El dia 26 de setembre, Andalusia comunicà la necessitat de 4.906 milions de €.

 Castella - la Manxa el dia 27 de setembre, ve demanà 848 milions de € a l'Estat, al declarar-se amb necessitat de rescat.

 Canàries va ser la sexta comunitat amb acollir-se al Fons demanant un rescat en valor de 756,8 milions de €, el da 5 d'octubre.

 El 19 d'octubre, Balears i el Principat d'Astúries, varen demanar al Govern Espanyol un rescat valorat amb 355 i 261,7 milions de € respectivament.

 El 26 d'octubre Cantàbria s'aferrà al Fons al demanar un préstec a l'Estat valorat en 137,2 milions de €.

El Govern d'Espanya va proporcionar al FLA del 2012 18.000 milions de € de pressupost, d'aquest només varen sobrar en finalitzar l'any 338,3 milions de €, o millor dit, un 1,88% del dipósit inicial.

2013 
 El 21 de desembre del 2012, Andalusia ja va comunicar la seva participació en el Fons, demanant 4.906 milions de €. El mateix dia, també es pronuncià Castella - la Manxa que demanà 668 milions de €. Encara que oficialment varen demanar 7.000 i 968 milions de € respectivament, ja que adjunten les quantitats no pagades de les peticions del 2012 (en aquest mateix Fons).

 El 29 de gener, el Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el Govern català, va formalitzar la petició de permanència de la Generalitat de Catalunya al Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) per al 2013, amb un préstec valorat en 9.073 milions de €. En total rebria 1.892,5 milions al llarg de 2013, convertint-se en la comunitat autònoma que més recursos va rebre d'aquest fons (un 29%)

 Cantàbria s'aferrà el 30 de gener al Fons demanant 122 milions de € a l'Estat.

 Múrcia s'adjuntà al Fons l'1 de febrer al formalitzar la petició de 630 milions de € en forma de préstec.

 La Generalitat Valenciana el 2 de febrer demanà al Govern d'Espanya un ajut de 2.300 milions de €.

El Govern d'Espanya va proporcionar al FLA de 2013, 23.000 milions de € de pressupost. Encara pot ser variat.

Referències

Enllaços externs 
 Real Decreto-ley, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero. Con la última modificación de 23 de marzo del 2013, a la pàgina del BOE (amb castellà)

Economia d'Espanya
2012